Marek Cieślak (ur. 1950) – polski żużlowiec i trener żużlowy
 Marek Cieślak (ur. 1961) – polski prawnik i polityk
 Marek Cieślak – polski ekonomista, wykładowca uniwersytecki

Przypisy